Olivia (cantora)
 Olivia (álbum) — álbum de 2001 da cantora Olivia
 Olivia (Minnesota) — cidade nos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos